

Кизилсайський сільський округ — адміністративна одиниця, Жаксинський район, Акмолинська область
 Кизилсайський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанаозенська міська адміністрація, Мангістауська область
 Кизилсайський сільський округ — адміністративна одиниця, Коргалжинський район, Акмолинська область

Див. також 
 Кизилсуський сільський округ